Футбольная лига ОАЭ 1994/1995 () — 
очередной сезон чемпионата ОАЭ по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1994/95 на сайте rsssf.com  

1994/1995
ОАЭ
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 1994 году
1995 год в ОАЭ
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995